Geschwister (aus althochdeutsch giswestar „Gesamtheit der Schwestern“) steht für:

 Brüder und Schwestern, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Geschwister

Filmtitel:
 Geschwister (1975), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Hübner
 Geschwister (1994), portugiesisch-französisch-deutscher Film von Teresa Villaverde
 Geschwister – Kardeşler, deutscher Fernsehfilm von Thomas Arslan (1997)
 Schimanski: Geschwister, deutscher Fernsehfilm von Mark Schlichter (1998)
 Geschwister (2016), deutsch-österreichischer Spielfilm von Markus Mörth

Die Geschwister steht für:
 Die Geschwister, Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe (1776)
 Die Geschwister (Brigitte Reimann), Erzählung (1963)
 Die Geschwister (2016), deutscher Film von Jan Krüger

Siehe auch:

 Gebrüder (Pluralwort)